

Portugal
 Ponta de Sagres — promontório no extremo sudoeste de Portugal Continental
 Sagres (Vila do Bispo) — freguesia no concelho de Vila do Bispo
 Fortaleza de Sagres — fortaleza na Ponta de Sagres
 Sagres (cerveja) — marca de cerveja
 NRP Sagres III — principal navio escola da Marinha Portuguesa

Brasil
 Sagres (São Paulo) — cidade no estado de São Paulo

Desambiguações de topônimos